Omega2 — это одноплатный компьютер, разработанный компанией Onion, который позиционируется как "самый миниатюрный Linux-сервер в мире". Система совмещает в себе компактность и универсальность Arduino и производительность Raspberry Pi. Микрокомпьютер работает под управлением  OpenWrt.

История 
Omega2 — это следующее поколение продукции Onion после Omega. Первоначальная Omega была основана на SoC Qualcomm Atheros AR9331 (MIPS-архитектура),  работала под управлением полной версию Linux для одноплатных компьютеров и стоила порядка 20 долларов. Вскоре компания прекратила производство Omega, заменив её преемником — Omega2, использующим чип Mediatek MT7688. Цена нового устройства заметно снизилась до 5 долларов.

По состоянию на начало 2017 года, Onion уже привлекла через краудфандинг более $850,000 за Omega2, что значительно превысило их первоначальную цель в $440,000.

Технические характеристики 
Omega2 существует в двух версиях: простая Omega2 и Omega2 Plus.  Omega2 основана на SoC MIPS-архитектуры и работает на частоте 580 МГц, оснащена 64 МБ RAM и 16 МБ Flash-памяти.  Omega2 Plus похожа на Omega2, а отличается лишь 128 МБ RAM, 32 МБ Flash и слотом MicroSD. Микрокомпьютер выполнен на небольшой печатной плате с двумя рядами по 16 контактов. Питание осуществляется от внешнего источника напряжения 3.3 В, ток потребления — до 0.6 А.
На данный момент имеются проблемы в работе интерфейсов:

Проблемы SPI:

 невозможно реализовать аппаратный SPI, работает только через прямое управление выводами (программная эмуляция);
 ошибки при передаче первого бита посылки — 50%;
 после передачи 16 байт сбрасывается сигнал CS (в бета-версии ОС  b176 значение увеличено до 4096 байт).

Проблемы I2C:

 драйвер не выдает сообщений об ошибке, даже если устройство отсутствует;
 при чтении данных, если устройство отсутствует, то результатом чтения будет 0xFF.

Проблемы I2S:

 в документации указаны назначенные для I2S выводы, но официально не реализован драйвер устройства.

Проблемы GPIO:

 поставляемые библиотеки С и Python не способны обработать прерывания GPIO.

Примечания

Ссылки 
 
 Уроки Omega 2 — уроки на русском языке
 Omega 2 на KickStarter
 От Arduino до Omega — книга на русском языке, с примерами проектов на Omega 2

Микрокомпьютеры
Устройства на базе Linux
Одноплатные компьютеры